A 2003-as U19-es női labdarúgó-Európa-bajnokság a 6. kiírása a tornának, melyet 2003. július 25. és augusztus 3. között rendeztek meg Németországban. A tornán az 1984. január 1. után született játékosok vehettek részt.

Eredmények

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

További információk 
Hivatalos honlap

U19-es női labdarúgó-Európa-bajnokságok
U19 európa